Ста́рые Стро́пы () — район города Даугавпилс (Латвия).

История 
Расположен в районе улицы 18 ноября (ранее Красноармейская), восточной оконечности озера Стропы, по нему проходит граница города и Науенской волости Даугавпилсского края, далее по территории волости развилка дороги на Краславу, деревушка при дороге в Динабург известна с XVIII века. На территории района находится пансионат по уходу за престарелыми людьми. Частная застройка домами, магазины, заправка «Диназ» (ранее «Пардаугава-Д»), работала ПМК-19, МСО, имелось общежитие.
Примечания: район Старые Стропы называется от слова стропа, которая применяется для запрягания коня . Конюшня построена была рядом с историческим домом улица 18.Новембра дом 380. В советские времена конюшню снесли. Скорее всего, это был постоялый двор на тракте, где меняли лошадей .

Современность 
Работает заправка фирмы Диназ, имеется автосервис КМК Авто, на месте МСО возникли отдельные частные фирмы. Магазины продовольственные и автозапчастей. Центральной улицей остается ул. 18 ноября, по ней ходят городские автобусные маршруты ,  «Автовокзал — ДСР-1», ,  «Автовокзал — Крыжи»,  «Ругели — Химия — ЦГБ — Железнодорожная больница — Ругели»  и маршрутки «Даугавпилс — Лоцики» и «Даугавпилс — Науене», цена проезда 50 евроцентов (35 сантимов). За домом  заканчивается город, и городской участок ул. 18 ноября, она продолжается в Науенской волости Даугавпилсского края, район ДСР-1.

Граничит с районами Новые Стропы, Новое Строение и Ругели.

Примечания 

Районы Даугавпилса